VVV kan have flere betydninger, heriblandt:

 Venlose Voetbal Vereniging Venlo, kort VVV-Venlo - en hollandsk fodboldklub
 VVV (tidsskrift) - et surrealistisk tidsskrift, der udkom 1942-44